

Sigle 
 Large Area Telescope – telescopio ad ampia superficie
 Living Apart Together – Modello di unione caratterizzato dalla non convivenza dei due partner

Codici 
 LAT – codice vettore ICAO di Lebanese Air Transport
 LAT – codice identificativo del VOR/DME di Latina, radioassistenza per la navigazione aerea
 LAT – codice nazionale del CIO della Lettonia
 lat – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua latina

Altro 
 Lat – abbreviazione di latitudine
 Lat – altro nome del lats, valuta della Lettonia